Чаохэ () — река в Северном Китае, относится к бассейну реки Хайхэ.

Исток реки находится в уезде Фэннин провинции Хэбэй. Далее она протекает через уезды Луаньпин, Губэйкоу, пекинский район Миюнь, в районе посёлка Гаолинчжэнь впадает в северо-восточную часть водохранилища Миюнь. Далее река вытекает из юго-восточной части водохранилища и сливается с рекой Байхэ, образуя реку Чаобайхэ.

Основные притоки: Аньдамухэ, Циншуйхэ, Хунмэньчуань.

Притоки Чаобайхэ
Реки Хэбэя
Реки Пекина